N1, N 1 oder N-1 beschreibt:
 die ehemalige sowjetische Rakete N1 (Rakete)
 Packungsgröße N1 von Arzneimitteln, siehe Packungsgrößenkennzeichnung
 Hit Radio N1, deutscher Radiosender
 eine internationale Kraftfahrzeug-Klassifizierung, siehe Kraftfahrzeug #Internationale Klassifizierung
 N1 TV, privates regionales Fernsehen in Niederösterreich
 N1 (Fernsehsender), ein auf dem Balkan ansässiger Nachrichtensender
 N1 (niederländischer Fernsehsender), ehemaliger Fernsehsender aus Nijmegen, 201 in RN7 aufgegangen
 das Krefelder Krautrock-Projekt N-1 (Band)
 eine EKP-Komponente, siehe N1
 eine ehemalige Triebwagenbaureihe der Wiener Elektrischen Stadtbahn, siehe Typen N1 und n2 der Wiener Stadtwerke – Verkehrsbetriebe

N1, N 1 oder N-1 im Straßenverkehr beschreibt:
 in der Schweiz die Nationalstrasse N1, siehe Autobahn A1 (Schweiz)
 in Frankreich die Nationalstraße Route nationale 1
 in Belgien die Nationalstraße 1 (Belgien) von Brüssel nach Antwerpen
 in Luxemburg die Nationalstraße N1 (Luxemburg) von Luxemburg in Richtung Trier (Deutschland)
 in Burkina Faso die N1 (Burkina Faso)
 in Gabun die Fernstraße N1 (Gabun)
 in Ghana die Fernstraße N1 (Ghana)
 in Kamerun die Fernstraße N1 (Kamerun)
 in Kongo die Fernstraße N1 (Demokratische Republik Kongo)
 in Niger die Fernstraße N1 (Niger)
 in Senegal die Nationalstraße N 1 (Senegal)
 in Südafrika die National Route 1 von Kapstadt über Johannesburg nach Beitbridge (Simbabwe)
 in Togo die N1 (Togo)
 in Algerien die Nationalstraße N1, siehe Nationalstraße 1 (Algerien)

Die Abkürzung n1 steht für:

 nice one („Schön!“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #N
 eine ehemalige Beiwagenbaureihe der Wiener Elektrischen Stadtbahn, siehe Typen N, n und n1 der Gemeinde Wien – städtische Straßenbahnen

Abkürzung